Il Queen's Club Championships 1992 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata la 90ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1992.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dall'8 al 14 giugno 1992.

Campioni

Singolare 

 Wayne Ferreira ha battuto in finale  Shūzō Matsuoka 6–3, 6–4

Doppio 

 John Fitzgerald /  Anders Järryd hanno battuto in finale  Goran Ivanišević /  Diego Nargiso 7–6, 2–6, 16–14

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 1992